

Cinéma 
 Un monde à part (A World Apart) est un film britannique réalisé par Chris Menges en 1988.

Télévision 
 Un monde à part (Children of Fortune) est un téléfilm américain réalisé par Sheldon Larry en 2000 ;
 Un monde à part est une série télévisée allemande créée en 1997 ;
 Un monde à part est une série télévisée québécoise diffusée de 2004 - 2006 ;
 Un monde à part est un téléfilm américain de 2007, retitré Le Nouveau Monde pour la télévision.